Đara ima više značenja:
 Đara (Agriđento)
 Đara (Mesina)